Los Juegos Paralímpicos de 1992 pueden referirse a los:

Juegos Paralímpicos de Barcelona 1992, IX Juegos Paralímpicos de Verano.
Juegos Paralímpicos de Albertville 1992, V Juegos Paralímpicos de Invierno.